Rattus praetor és una espècie de rosegador de la família dels múrids que viu a Indonèsia, Papua Nova Guinea i Salomó.

Referències 

Rates